Матта аль-Мескін (Маскін, Міскін) (20 вересня 1919 — 8 червня 2006) — церковний діяч, теолог Коптської православної церкви.

Світське життя 
Замолоду звався Юсеф Іскандер. Народився у 1919 році у Бенха (мухафаза Кальюбія), хоча веб-сайті монастиря Св. Макарія зазначено, що він народився в Даманхурі. У 1944 році він закінчив фармацевтичний факультет Каїрського університету. В подальшому заснував аптечну справу в Даманхурі, ставши власником двох аптек, двох вілл і двох автомобілів.

Чернецтво 
10 серпня 1948 року під впливом кпотського ченця Міни відмовився від своїх матеріальних статків та вступив до монастиря святого Самуїла Сповідника на горі Каламун (приблизно поблизу Магаги, Верхній Єгипет). У 1951 році був висвячений на священика. Але того ж року через погіршення здоров'я перебрався до монастиря Дейр ас-Сурьян в Нітрійській долині. Невдовзі перебирається до печери поблизу монастиря, де мешкав як відлюдник у дусі стародавніх пустельників.

1954 року призначено папським представником в Александрії. Невдовзі Матта наказав скасувати сплату за церковні таїнства, натомість впровадив фіксовану зарплатню священників, що викликало широке невдаволення. Наслідком стало 1955 року позбавлення його посади папою Йосипом II. Останній 1956 року повернув його на посаду, яку він втратив після смерті папи в тому ж році. За цим знову перебрався до печер поблизу Дейр ас-Сурьяна.

Протягом 1950-х років був духовником майбутнього папи Шенуди III. До 1960 року до нього приєдналися ще семеро ченців. 1960 роко за непокору Священному Синоду (не виконав припис відповідно до якого усі ченці повинні були повернутися до своїх монастирів) папа Кирил VI заборонив йому служити в церкві та позбавив статусу ченця.

Матта залишився пустельником, вирішив переїхати до Ваді Ель-Раян. У 1964 році його громада розширилася до дванадцяти. Ці дванадцять монахів у 1969 році були надіслані папою Кирилом VI до Ваді Ель-Натрун для розвитку монастиря Святого Макарія Великого.

Матта домігся швидкого адміністративного, сільськогосподарського, інституційного та друкарсько-видавничого розвитку у відновленому монастирі. Президент Єгипту Анвар Садат пожертвував монастирю землеробські угіддя. У 1971 році після смерті Кирила VI був одним з кандидатів на папський престол, але не пройшов голосування до переліку з 3 претендентів.

До 1981 року Матта мав понад вісімдесят ченців у монастирі. У 1980—1981 року відіграв важливу посеребницьку рольу під час конфлікту між президентом Садатом і Коптською православною церквою. Саме Матта переконав президента відмовитися від планів арештувати папу Шенуду III. Натомість запропонував створити раду з управління церквою. Залишався абатом монастиря до самої смерті. 1999 року його здоров’я погіршилося. Помер у Каїрі у 2006 році.

Творчість 
Є автором 181 книг та сотень журнальних статей про біблійну екзегезу, церковні обряди, духовні та теологічні питання. Найзначущими є «Зішестя Святого Духу» (1960 рік) і «Церква і держава» (видано друком 1963 року). В них він розкриває свої погляди на роль церкви і християнства загалом. Сенс останнього Матта вбачав в важливості закликати людей до каяття у Христі. Влада церкви виявляється у її здатності свідчити про істину. Церква при цьому не може спиратися на державну владу, за що може втратити силу Святого духа. Але це стосується саме ієрархів та ченців, а не християн. Усі праці Матти було заборонено Коптською православною церквою.

Примітки

Джерела 
 Gottfried Glassner: Erneuerung im Zeichen der Mönche. Das Aufblühen der koptischen Klöster und das Reformwerk des Matta al-Maskin. In: Die Koptische Kirche. Einführung in das ägyptische Christentum. Kohlhammer, Stuttgart 1994, S. 93 ff.
 Manfred Karl Böhm: Abuna Matta al-Maskin (1919 bis 2006). Leben und Vermächtnis, In: Der Christliche Osten LXI. Würzburg 2006/4–5, S. 268—274
Коптська православна церква